Henri XIII (, Greiz – , Greiz) est souverain de la principauté de Reuss branche aînée de 1800 à sa mort.

Biographie 

Henri XIII est le deuxième fils du prince Henri XI et de son épouse Conradine de Reuss-Kostritz. Il succède à son père à sa mort, le .

À la suite de l'incendie qui dévaste la ville de Greiz en 1802, il fait reconstruire le  et s'y installe définitivement en 1807.

Il rejoint la Confédération du Rhin le , puis entre dans la Confédération germanique dès sa création, le .

Mariage et descendance 

Le , Henri XIII se marie à Kirchheimbolanden avec Wilhelmine-Louise de Nassau-Weilbourg (1765-1837), fille du prince Charles-Christian de Nassau-Weilbourg. Ils ont quatre enfants :
 Henri XVIII ( – ) ;
 une fille ( – ) ;
 Henri XIX ( – ) ;
 Henri XX ( – ).

Liens externes 

Henri 13
Henri 13
Naissance en février 1747
Naissance à Greiz
Décès en janvier 1817
Décès à Greiz
Décès dans la principauté Reuss branche aînée
Décès à 69 ans
Principauté Reuss branche aînée
Prince de Reuss branche aînée